Il Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Riviera dei Fiori era una tipologia della DOC prodotta nella provincia di Imperia e prodotta con uve dolcetto, successivamente confluita nella D.O.C. Ormeasco di Pornassio.

Vini DOC della provincia di Imperia